

Onomastica
Rodrigo – nome proprio di persona italiano maschile

Opere
Rodrigo ovvero Vincer se stesso è la maggior vittoria – opera lirica di Georg Friedrich Händel

Personaggi fittizi
Rodrigo – personaggio della serie manga e anime Hungry Heart
Don Rodrigo – personaggio del romanzo di Alessandro Manzoni I promessi sposi

Persone
 Joaquín Rodrigo – pianista e compositore spagnolo
Rodrigo o Roderico – re dei Visigoti
Rodrigo di Castiglia – primo conte di Castiglia
Rodrigo Baldasso da Costa, noto solo come Rodrigo – calciatore brasiliano
Rodrigo Hernández Cascante, noto solo come Rodri – calciatore spagnolo
Rodrigo Sánchez Rodríguez, noto solo come Rodri – calciatore spagnolo
Rodrigo Moreno Machado, noto solo come Rodrigo – calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo